Compagnie du Canada est :
 le nom français donné à la Canada Company.
 le nom donné parfois à la Compagnie de la Nouvelle-France.